Herrig steht für:
 Herrig, Stadtteil von Erftstadt, Nordrhein-Westfalen

Herrig ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Herrig (* 1963), deutscher Sänger
 Ekkehard Herrig (* 1932), deutscher Paläontologe
 Felice Herrig (* 1984), US-amerikanische Kickboxerin und MMA-Kämpferin
 Franz Herrig (1906–1961), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Herrig (1845–1892), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Ludwig Herrig (1816–1889), deutscher Philologe und Schullehrer
 Ringo Herrig (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Samuel Herrig (* 1911), deutscher Schauspieler